Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Nikoloz Basilashvili.

In finale Roger Federer ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-4. Con questo successo Federer conquista il centesimo torneo ATP in carriera (secondo tennista nella storia a raggiungere la tripla cifra dopo Jimmy Connors).

Teste di serie 

  Kei Nishikori (secondo turno)
  Roger Federer (campione)
  Marin Čilić (primo turno)
  Karen Khachanov (primo turno)

  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Borna Ćorić (semifinale)
  Milos Raonic (primo turno)
  Daniil Medvedev (primo turno)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (quarti di finale)
  Thomas Fabbiano (primo turno)

  Egor Gerasimov (secondo turno)
  Corentin Moutet (primo turno)

Lucky loser 

  Ilya Ivashka (primo turno)

  Jiří Veselý (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

  Mohamed Safwat (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2019